Dollard est un prénom, un nom de famille et un nom de lieu.

Prénom 

Dollard Ménard (1913-1997), militaire et général canadien
Dollard Saint-Laurent (né en 1929), défenseur au hockey québécois

Patronyme 

 Adam Dollard des Ormeaux (1635-1660), colon et soldat de la Nouvelle-France
 Christiane Dollard (1925-2011), femme de lettres française
 John Dollard (1900-1980), chercheur américain en psychologie sociale. 
 William Dollard (1789-1851), évêque catholique de Saint-Jean

Toponyme 

Dollard, bras de mer des Pays-Bas et de l'Allemagne
Dollard, communauté de la Saskatchewan au Canada
Dollard, ancienne circonscription fédérale du Québec (1953-1988)
Dollard-des-Ormeaux (DDO), ville du Québec dans la région de Montréal
Dollard-des-Ormeaux—Roxboro, ancien arrondissement de la ville de Montréal (2002-2005)
Pierrefonds—Dollard, circonscription fédérale québécoise de la région de Montréal

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme